Kongoni peut faire référence à :
 le Bubale roux (), ou Kongoni, espèce de mammifères ;
 le  (), ou Kongoni, sous-espèce de mammifères ;
 , logiciel américain ;
 le , colline comorienne ;
 le , colline malienne ;
 le , île tchadienne ;
 le , appelé aussi Kongoni, rivière kenyane ;
 , espèce d'insectes.

Voir aussi